Boult ist der Name folgender Ortschaften:
 Gemeinde Boult im französischen Département Haute-Saône
 Boult-aux-Bois, Gemeinde im französischen Département Ardennes
 Boult-sur-Suippe, Gemeinde im französischen Département Marne

Boult ist der Familienname folgender Personen: 
 Adrian Boult (1889–1983), englischer Dirigent
 Trent Boult (* 1989), neuseeländischer Cricketspieler